

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Kwiecień 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Lipiec 2020

Sierpień 2020

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad 2020

Grudzień 2020